«Ма́йская прогу́лка» — российское физкультурное мероприятие, проводимое в Екатеринбурге каждое 3-е воскресенье мая (с 2013 года пешие и велосипедные дистанции проводятся в разные дни: пешая часть по традиции в третье воскресенье мая, а велосипедная часть с 2014 года проходит на две недели позже).

Организаторами являются министерство по физической культуре, спорту и туризму (ФКСиТ) Свердловской области, управление по развитию ФКСиТ г. Екатеринбурга, администрация г. Екатеринбурга, спорткомитеты Верх-Исетского и Кировского районов г. Екатеринбурга, УГТУ-УПИ и МУ «Спортивно-туристский клуб г. Екатеринбурга».

Майская прогулка проводится каждый год начиная с 1984 года. В мероприятии участвуют тысячи людей (в 2008 году на прогулку вышли 7232 человека, в 2010 году — 8750 человек, в 2012 году — более 11 тысяч человек), в 2015 году на пешей прогулке было примерно 5 тысяч человек (многие не пошли из-за плохой погоды).

Задача участника заключается только в том, чтобы пройти выбранный им маршрут, никакого учёта времени не производится.
На старте (с 7:00 до 11:00) каждый участник регистрируется, получает карту с маршрутом и расположением контрольных пунктов (КП), и отправляется в путь.
Проходя последовательно каждый КП, участник получает отметки на свою карту.
На КП обычно (но не обязательно) бывает организован чай с пряниками, а иногда даже полевая кухня.
Финишировать надо до захода солнца (до 21:00), либо позвонить организаторам и сообщить о своём сходе с маршрута.
На финише карта с отметками предъявляется организаторам, и участнику вручается памятный значок. Многие участники проходят Майскую прогулку, надев значки, полученные на предыдущих прогулках.

Маршруты 
Маршруты пролегают по Екатеринбургу и ближайшим его окрестностям.
Как правило, они начинаются и оканчиваются у здания физико-технического факультета УГТУ-УПИ (физтеха) на площади УГТУ-УПИ, в последние два года место финиша маршрутов — главной корпус УГТУ-УПИ (с 2010 года — УрФУ). Также иногда в качестве точки старта и/или финиша использовалось здание на улице Пролетарской, в котором в те годы располагался Городской турклуб Екатеринбурга. В последнее время стали использоваться выездные старты, что позволило разнообразить маршруты и сократить долю городских улиц в их протяжённости.

Основной маршрут «Майской прогулки» — пешеходная дистанция 50 км. Традиционен
и короткий маршрут для начинающих и участников с детьми — 17—18 км. Многие годы в качестве такого маршрута предлагалась «Шарташская кругосветка» — 17 км вокруг озера Шарташ.

Также предлагаются и промежуточные по длине маршруты, позволяющие каждому выбрать дистанцию по своим силам.
Обычно это маршрут длиной примерно 30—33 км и добавившийся несколько лет маршрут назад с названием «Марафон независимых» длиной 41—42 км.
В разные годы бывали и специальные маршруты, превосходящие 50 км, посвящённые каким-либо датам.

Увеличение количества велосипедистов, принимающих участие в прогулке и взаимная некомфортность одновременного движения велосипедистов и пешеходов по одной тропе привели к организации в 2007 году отдельного маршрута для велосипедистов длиной 67 км. В настоящее время веломаршруты Майской прогулки стали ежегодными, предлагаются дистанции разной длины, при этом движение велосипедистов по пешеходным маршрутам считается недопустимым.

Организаторы стараются каждый год менять маршрут, и карта предыдущих маршрутов напоминает паутину вокруг города, но в связи с требованиями к безопасности участников-пешеходов на маршруте и фактической привязанности к зданию Физтеха сделать это всё труднее с каждым годом. Маршруты проходят обязательное согласование с ГИБДД. На некоторых КП дежурят машины Скорой помощи.

Майская прогулка-2008 
Юбилейная XXV майская прогулка состоялась 18 мая 2008 г. В прогулке участвовали 7232 человека.

Дистанции прогулки:
 50 км — «Классика»
 42 км — «Марафон независимых»
 25 км — «Юбилейная»
 19 км — «Шарташская кругосветка»
 60 км — «Велопрогулка»

Маршруты прогулки начинались и заканчивались у здания физико-технического факультета УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург, ул. Мира, 21).

Маршруты пролегали на востоке Екатеринбурга, в районе озера Шарташ, южной оконечности г. Берёзовского, Новосвердловской ТЭЦ и посёлков Пески и Изоплит.

Майская прогулка-2009 

XXVI Майская прогулка-2009, несмотря на погоду (дождь в течение всего дня, +6 градусов, северный ветер), состоялась 17 мая 2009 г.

Маршруты прогулки:
 Пешие
 50 км — «Классика»
 42 км — «Марафон независимых»
 33 км — «Тридцать три»
 18 км — «Шарташская кругосветка»
 Велосипедные
 46 км — «Большая велопрогулка»
 26 км — «Малая велопрогулка»

Пешие маршруты начинались и заканчивались у здания УГТУ-УПИ (ул. Мира, 19), велосипедные — на лыжной базе «Химмаш».

Осенний вариант 

27 сентября 2009 года турклубом УГТУ-УПИ организована прогулка по картам прогулки 17 мая 2009 года, но лишь на пешеходные дистанции: 18 и 33 км.

Майская прогулка-2010 

XXVII Майская прогулка-2010 состоялась в воскресенье, 16 мая. В этом году благодаря тёплой погоде на маршруты вышли и выехали 8750 человек.

Маршруты майской прогулки-2010:

 Пешие:
 50 км — «Классика»
 42 км — «Марафон независимых»
 32 км — «Юбилейный» (32,5 км)
 18 км — «От Уктуса до УрФУ»
 Велосипедные:
 45 км — «Весна Победы. Большая велопрогулка»
 24 км — «Малая велопрогулка»

Пешие маршруты начинались от гостиницы «Уктус» и заканчиваются у главного корпуса УрФУ (бывш. УГТУ-УПИ) на ул. Мира, 19. Иногородние участники могли воспользоваться для ночёвки льготными услугами отеля «Уктус». Веломаршруты начинались и заканчивались на лыжной базе «Химмаш».

Все маршруты проходили по живописным южным окрестностям города через Уктусский и Нижне-Исетский лесопарки.

Первый участник финишировал в 11:00: участник весьма преклонного возраста пробежал 18 километров. Самому старшему участнику прошедшей «Майской прогулки» — 78 лет.

Майская прогулка-2011 
В 2011 году Майская прогулка состоялась 15 мая.
Количество участников всего 8568.
Были представлены следующие маршруты:
 Пешие:
 50 км — «Классика»
 42 км — марафон от «Мегафон»
 30 км — «Юбилейная»
 20 км — «Шарташская Кругосветка»
 Велосипедные:
 35 км
 25 км

Старт и финиш:
 Место старта пешеходных дистанций — ДИВС
 Место финиша — Главный корпус УГТУ-УПИ (УрФУ)
 Место старта и финиша велосипедных дистанций — лыжная база «Нижне-исетская»

Майская прогулка-2012 
В 2012 году Майская прогулка состоялась 20 мая.

Все маршруты проходили по живописным южным окрестностям города через Уктусский и Нижне-Исетский лесопарки.

Майская прогулка-2013 

XXX Майская прогулка-2013 состоялась впервые в два дня: 18 мая и 19 мая, что позволило желающим участвовать и в велосипедной, и в пешей её части.

Маршруты майской прогулки-2013:

Велосипедная прогулка (18 мая):
 45 км;
 20 км.
Маршруты начинаются и заканчиваются в МБУ СОК “Калининец” (ул Краснофлотцев, д. 48).

 Пешеходная прогулка (19 мая):
50 км — «Классика»;
30 км — «Юбилейная»; 
20 км — «Шарташская кругосветка».
Регистрация участников у ДИВСа, выезд к началу маршрутов на метро. Финиш у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, д. 19).

Майская прогулка-2020 
XXXVII Майская прогулка-2020 была посвящена 100-летию  Уральского Федерального Университета. В связи с  панедемией COVID-19 дата проведения мероприятия была изменена на   27 сентября.

Старт располагался возле главного корпуса УрГПУ, финиш — возле главного корпуса УрФУ.

Из-за более короткого светового дня организаторам пришлось перенести время финиша на 20:00 и отказаться от традиционного 50-километрового маршрута.

Маршруты майской прогулки-2020:

 20 км «Калиновка-Шарташ»;
 32 км «Юбилейный»;
 42 км «Осенний марафон».

Количество участников составило 3961 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Екатеринбург: В Екатеринбурге пройдет оздоровительная акция «Майская прогулка-2003»
 Екатеринбург. Горожане выйдут на массовую пешеходную прогулку.
 Подготовка к «Майской прогулке» идет в Екатеринбурге
 Пешая прогулка в 50 км может собрать в Екатеринбурге до 10 тыс. участников
 «Майских» пешеходов в этом году набралось 7 тысяч
 Завтра в Екатеринбурге пройдет «Майская прогулка»
 На «Майской прогулке» в Екатеринбурге выпили почти пять тонн воды
 «Майская прогулка» — фирменная фишка Екатеринбурга
 Более 8,5 тыс. человек вышли на «Майскую прогулку» по окрестностям Екатеринбурга
 В «Майской прогулке» поучаствовали 12 тысяч человек
 Массовые спортивные мероприятия прошли в Екатеринбурге

Примечания 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1984 года
Культура Екатеринбурга